Ein Elefantenfuß ist ein Körperteil eines Elefanten. Danach benannt wurden

 eine Pflanze, siehe Elefantenfuß (Pflanze)
 eine Steighilfe, siehe Elefantenfuß (Gerät)
 der Elefantenfuß-Gletscher in der Arktis
 ein Relikt aus Corium, entstanden bei der Katastrophe von Tschernobyl
 eine Trommel, siehe Elefantenfußtrommel
 das Krankheitsbild der Elephantiasis
 die Räumelemente des Minenräumpanzers Keiler (Panzer)

Siehe auch: